Kreis Unna, een district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Unna (stad), een stad in dat district